Pierre-Georges Latécoère (1883-1943), imprenditore francese e fondatore della omonima azienda aeronautica
 Groupe Latécoère (1917-oggi), impresa aeronautica francese, fondata come Forges et Ateliers de Construction Latécoère da Pierre-Georges Latécoère e famosa in passato per i suoi idrovolanti